Thüngfeld bezeichnet:

 einen Stadtteil von Schlüsselfeld im oberfränkischen Landkreis Bamberg; siehe Thüngfeld (Schlüsselfeld)
 ein altes fränkisches Adelsgeschlecht; siehe Thüngfeld (Adelsgeschlecht)